Köbele oder Koebele ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Koebele (1853–1924), deutsch-amerikanischer Entomologe
 Albert Köbele (1909–1982), deutscher Genealoge und Heimatforscher
 Bruno Köbele (* 1934), deutscher Gewerkschafter
 Patrik Köbele (* 1962), deutscher Politiker (DKP)
 Susanne Köbele (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin